Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Stefanos Tsitsipas.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (quarti di finale)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Daniil Medvedev (campione)
 Dominic Thiem (quarti di finale)
 Alexander Zverev (finale)
 Stefanos Tsitsipas (semifinale)
 Karen Chačanov (terzo turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)

 Gaël Monfils (secondo turno)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Matteo Berrettini (semifinale)
 Borna Ćorić (primo turno)
 David Goffin (terzo turno)
 Diego Schwartzman (primo turno)
 Nikoloz Basilašvili (terzo turno)
 John Isner (terzo turno)

Qualificati 

  Aleksandr Bublik (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

  Juan Ignacio Londero (primo turno)
  Cameron Norrie (secondo turno)
  Vasek Pospisil (terzo turno)

Wildcard 

  Li Zhe (primo turno)
  Zhang Zhizhen (primo turno)

  Andy Murray (secondo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2019